Чарльз Роберт Бэнд (; род. 27 декабря 1951, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский продюсер, сценарист и кинорежиссёр, известный по комедийным фильмам ужасов.

Карьера 
В начале 1980-х Чарльз Бэнд основал компанию Empire Pictures, первое упоминание о которой восходит к 1983 году, когда Бэнд искал финансирование для сиквела своего фильма «Паразит» на Каннском кинофестивале. В 1983 году снял низкобюджетный культовый фильм «Металлический шторм: Крах Джаред-Сина».

Первый коммерческий успех Empire Pictures состоялся в 1985 году с выпуском фильма «Гоблины», который собрал в прокате 35 миллионов долларов при бюджете в один миллион. Это открыло дорогу к показу в кинотеатрах таких хитов компании, как «Реаниматор» и «Трансеры».

Получив деньги, Бэнд купил Castello di Giove, замок 12-го века, расположенный в Джове, Италия. Замысел продюсера состоял в том, чтобы использовать замок как место для съемок и базу компании в Европе. В течение этого периода Empire Pictures также приобрела Dino de Laurentiis Cinematografica (студию, основанную Дино де Лаурентисом в 1946 году) за предложенные 20 000 000 долларов.

В 1986-ом он был продюсером триллера «Затаившийся» режиссёра Дэвида Шмеллера. Главную роль исполнил Клаус Кински, которого Бэнд впоследствии называл одним из своих любимых актёров.

В 1988 Empire Pictures была объявлена банкротом; в следующем году Чарльз Бэнд основал Full Moon Entertainment.

В марте 2009 года Бэнд объявил о намерениях снять ремейк «Повелителя кукол».

Семья 
 Отец —  (1924—2002) — режиссёр, продюсер и сценарист.
 Младший брат — композитор Ричард Бэнд.
 Сын — Алекс Бэнд, вокалист группы The Calling.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 1982 — «Паразит» / Parasite
 1983 — «Металлический шторм: Крах Джаред-Сина» / Metalstorm: The Destruction of Jared-Syn
 1990 — «Меридиан» / Meridian: Kiss of the Beast
 1990 — «Бей и жги» / Crash And Burn
 2003 — «Повелитель кукол: Наследие» / Puppet Master: The Legacy

Продюсер 
 1978 — «Лазерный взрыв» / Laserblast
 1985 — «Солдаты вне времени» / Zone Troopers
 1986 — «Тролль» / Troll
 1986 — «Затаившийся» / Crawlspace
 1986 — «Извне» / From Beyond
 1987 — «Куклы» / Dolls
 1987 — «Крипозоиды» / Creepozoids
 1987 — «Тюрьма» / Prison
 1988 — «Ужас подземелья» / Cellar Dweller
 1988 — «Гоблины 2» / Ghoulies II
 1989 — «Незваный гость» / Intruder
 1989 — «Доктор с чужой планеты» / Dr. Alien
 1989 — «Арена» / Arena
 1989 — «Повелитель кукол» / Puppetmaster
 1990 — «Роботы-бойцы» / Robot Jox
 1990 — «Теневая зона» /  Shadowzone
 1990 — «Меридиан» / Meridian: Kiss of the Beast
 1990 — «Бей и жги» / Crash And Burn
 1990 — «Повелитель кукол 2» /  Puppet Master II
 1991 — «Колодец и маятник» / The Pit and the Pendulum
 1991 — «Подвиды» / Subspecies
 1991 — «Повелитель кукол 3: Месть Тулона» / Puppet Master III: Toulon’s Revenge
 1992 — «Мир иной» /  Netherworld
 1992 — «Демонические игрушки» /  Demonic Toys
 1992 — «На опасной волне» / Bad Channels
 1993 — «Подвиды 2: Камень крови» / Bloodstone: Subspecies II
 1993 — «Аркада» / Arcade
 1993 — «Человек-робот» / Mandroid
 1993 — «Дистанционное управление» / Remote
 1993 — «Повелитель кукол 4» / Puppet Master 4
 1994 — «Подвиды 3: Жажда крови» / Bloodlust: Subspecies III
 1994 — «Сокрытый ужас» / Lurking Fear
 1994 — «Мир драконов» / Dragonworld
 1994 — «Восхождение тёмного ангела» / Dark Angel: The Ascent
 1994 — «Повелитель кукол 5: Последняя глава» / Puppet Master 5
 1995 — «Урод в замке» / Castle Freak
 1998 — «Крикун» / Shrieker
 1998 — «Проклятие хозяина марионеток» / Curse of the Puppet Master
 1999 — «Мумия: Древнее зло» / Ancient Evil: Scream of the Mummy
 1999 — «Повелитель кукол 7: Ретро» /  Retro Puppet Master
 2000 — «Эксперимент в Сент-Фрэнсисвилле» / The St. Francisville Experiment
 2000 — «Клоун-убийца» / Killjoy
 2000 — «Погреб» / The Vault
 2001 — «Крик: Последняя глава» /  Final Stab
 2001 — «Братство 2: Юные чернокнижники» / The Brotherhood 2: Young Warlocks
 2002 — «Клоун-Убийца 2: Освобождение от зла» / Killjoy 2: Deliverance from Evil
 2003 — «Повелитель кукол: Наследие» / Puppet Master: The Legacy

Примечания

Ссылки 
 

Режиссёры США
Кинорежиссёры США
Кинопродюсеры США
Кинорежиссёры-фантасты
Кинорежиссёры фильмов ужасов